Верди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Фамилия 
 Верди, Виолетт (наст. имя Не́лли Гилле́рм; 1933—2016) — балерина и педагог французского происхождения.
 Верди, Джузеппе (1813—1901) — великий итальянский композитор.
 Верди, Симоне (род. 1992) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Наполи».

См. также 
 «Кубок Верди» — один из трёх клубных национальных кубковых турниров Бразилии.
 «Токио Верди» — японский футбольный клуб из города Токио.